The Avengers nebo Avengers může být:
 Avengers (komiks) – komiksový superhrdinský tým
 Avengers (seriál) – americký animovaný seriál z roku 1999
 The Avengers: Nejmocnější hrdinové světa – americký animovaný seriál z roku 2010
 Avengers – Sjednocení – americký animovaný seriál z roku 2013
 Avengers (Marvel Cinematic Universe) – superhrdinský tým z Marvel Cinematic Universe
 Avengers (film) – americký film z roku 2012 režiséra Josse Whedona
 Avengers: Age of Ultron – americký film z roku 2015 režiséra Josse Whedona
 Avengers: Infinity War – americký film z roku 2018 režisérů Anthonyho a Joea Russoových
 Avengers: Endgame – americký film z roku 2019 režisérů Anthonyho a Joea Russoových
 The Avengers (film, 1950) – americký film z roku 1950 režiséra Johna H. Auera
 The Avengers (seriál) – britský seriál z roku 1961
 Mstitelé (film, 1998) (v originále The Avengers) – americký film z roku 1998 režiséra Jeremiaha S. Chechika, adaptace britského seriálu
 Avengers (hudební skupina) – americká punk rocková skupina